l'ES Besançon F est le club de handball féminin de Besançon né de la scission entre les sections masculines et féminines de l'Entente Sportive Bisontine en 1992.
l'ES Besançon M est le club de handball masculin de Besançon né de la scission entre les sections masculines et féminines de l'Entente Sportive Bisontine en 1992.